|-
| 198801 - || || 7 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198802 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198803 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198804 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198805 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198806 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198807 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198808 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198809 - || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198810 - || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198811 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198812 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198813 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198814 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198815 - || || 12 de març de 2005 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 198816 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198817 - || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198818 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198819 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198820 - || || 13 de març de 2005 || Moletai || MAO
|-
| 198821 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198822 - || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198823 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198824 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198825 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198826 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198827 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198828 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198829 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198830 - || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198831 - || || 9 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198832 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 198833 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 198834 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198835 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198836 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198837 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198838 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198839 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198840 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198841 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198842 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198843 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198844 - || || 9 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198845 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198846 - || || 15 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198847 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 198848 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 198849 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198850 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198851 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198852 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198853 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198854 - || || 14 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198855 - || || 2 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198856 - || || 4 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198857 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198858 - || || 14 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198859 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198860 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198861 - || || 30 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198862 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198863 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198864 - || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198865 - || || 30 d'agost de 2005 || RAS || R. Hutsebaut
|-
| 198866 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198867 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198868 - || || 2 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198869 - || || 11 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198870 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198871 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198872 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198873 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198874 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198875 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198876 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198877 - || || 30 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 198878 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198879 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198880 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198881 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198882 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198883 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198884 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198885 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198886 - || || 2 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198887 - || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198888 - || || 6 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198889 - || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198890 - || || 3 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198891 - || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198892 - || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198893 - || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198894 - || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198895 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198896 - || || 13 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198897 - || || 26 d'octubre de 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 198898 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198899 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198900 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

8